В русском языке слово используется в двух совершенно различных значениях. Следует отметить, что эти слова происходят от различных греческих корней и пишутся по-русски одинаково лишь благодаря созвучию:  — «рядом» и  «род, племя, клан», в одном случае, и  — «любовь» — в другом.
 Парафилия () — понятие в биологической систематике.
 Парафилия () — в сексологии синоним понятия «сексуальная девиация».
 Парафилические расстройства — расстройства сексуального поведения, например, компульсивная мастурбация.